А́ргос, А́ргус (, ):
 Аргос — город в Греции.
 Аргос-Орестикон — малый город в Греции.
 Аргос — в древнегреческой мифологии сын Зевса и Ниобы.
 Аргос — в древнегреческой мифологии освободитель людей от чудовищ, правнук предыдущего.
 Аргос — строитель корабля «Арго».
 Аргус — в древнегреческой мифологии великан, сын Геи, убитый Гермесом.

См. также 
 Аргус (значения)